4 miejscowości w Polsce: 
 Mycielin – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Niegosławice 
 Mycielin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty
 Mycielin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Mycielin
 Mycielin – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski

Linki zewnętrzne